Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniele Bracciali che ha battuto in finale Igor Zelenay 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Robin Vik (secondo turno)
 Daniele Bracciali (Campione)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)

 Alex Bogdanović (quarti di finale)
 Arvind Parmar (quarti di finale)
 Jamie Delgado (primo turno)
 David Sherwood (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2005